Никола́й Ефи́мов:
 Ефимов, Николай Алексеевич (1897—1937) — советский начальник Артуправления РККА.
 Ефимов, Николай Владимирович (1910—1982) — советский математик.
 Ефимов, Николай Вячеславович (1921—?) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 
 Ефимов, Николай Иванович (1932—2022) — председатель Государственного комитета СССР по печати.
 Ефимов, Николай Иванович (литературовед) (1889—?) — советский литературовед.
 Ефимов, Николай Ильич (1873 — после 1921) — генерал-майор, командующий 48-м Донским казачьим полком.
 Ефимов, Николай Николаевич (1905—1975) — советский киновед, историк кино.
 Ефимов, Николай Павлович (1872—1943) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Ефимов, Николай Сергеевич (1890—1938) — иерей, священномученик, местночтимый Украинской православной церкви.
 Ефимов, Николай Фадеевич (1927—1998) — советский футболист и тренер.
 Ефимов, Николай Юрьевич (род. 1957) — советский и российский военный и государственный деятель, академик РАХ.